Alpha vagy alfa (A, α), a görög ábécé első betűje;
 Alpha, a nemzetközi betűzési ábécé első betűje;
 Alfa (alfahím, alfanőstény), mint az egy állatcsoportban a vezető helyet elfoglaló hím vagy nőstény egyed;
 Alfa, 2018-as amerikai akciófilm, kalandfilm, dráma

Csillagászat, űrkutatás 
 Alpha mint a legfényesebb csillagok kategóriája a Bayer-féle jelölés szerint (görög kisbetű: α);
 Alfa Centauri, hármas naprendszer, egyben a Naprendszerhez legközelebbi csillagok együttese;
 Alpha űrállomás, ismertebb nevén a Nemzetközi Űrállomás;

Fizika 
 α-sugárzás mint a gyenge radioaktív sugárzás;
 α-spektrum;

Számítástechnika 
 Alpha verzió, egy készülő számítógép-program félkész állapota;
 DEC Alpha, más néven Alpha AXP, egy a DEC által gyártott 64 bites RISC processzor.

Zene 

 Alpha, az Asia 1983-as stúdiólemeze
 Alpha, a Sevendust 2007-es stúdiólemeze

Egyéb 
 Alfa (1978–1990) gyermekmagazin, az Interpress Magazin melléklete

Települések
 Amerikai Egyesült Államok
Alpha (Illinois)
Alpha (Iowa)
Alpha (Kalifornia)
Alpha (Kentucky)
Alpha (Maryland)
Alpha (Michigan)
Alpha (Minnesota)
Alpha (Missouri)
Alpha (New Jersey)
Alpha (Ohio)
Alpha (Oregon)
Alpha (Tennessee)
Alpha (Texas)
Alpha (Virginia)
Alpha (Washington)
Alpha (Wisconsin)